Вторая лига Белоруссии по футболу 1994/95 — 4-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги. Турнир прошёл с 23 июля 1994 года по 29 июня 1995 года. Путёвки в Первую лигу завоевали МПКЦ и «Атака-Аура».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу по итогам сезона 1993/94:
 «Обувщик (Лида)» (1-е место во Второй лиге сезона 1993/94)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1993/94:
 «Строитель (Старые Дороги)» (16-е место в Первой лиге сезона 1993/94)

Клубы, покинувшие Вторую лигу по итогам сезона 1993/94:
 «Смена (Минск)» (15-е место во Второй лиге сезона 1993/94)

Клубы, вышедшие во Вторую лигу из Третьей лиги по итогам сезона 1993/94:
 «Кардан Флайерс (Гродно)» (1-е место в Третьей лиге сезона 1993/94)
 «Атака-Аура (Минск)» (2-е место в Третьей лиге сезона 1993/94)

Переименования команд:
 Могилёвский «Сельмаш» сменил название на «Трансмаш».
 «Полесье» сменил название на МПКЦ.
 КИМ-2 сменил название на «Кимовец».

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 1994/1995
 Третья лига Белоруссии по футболу 1994/1995

Ссылки 
 RSSSF.com
 kick-off.by

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Белоруссии в 1994 году
Спорт в Белоруссии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995